Buday ist der Familienname folgender Personen:
 Attila Buday (* 1974), kanadischer Kanute
 Dániel Buday (* 1981), ungarischer Handballspieler und -trainer
 Dénes Buday (1890–1963), ungarischer Filmkomponist
 Ferenc Buday (* 1951), ungarischer Handballspieler
 Helen Buday (* 1962), australische Schauspielerin

Siehe auch:
 Budai
 Peter Budaj (* 1982), slowakischer Eishockeytorwart